KAIF kan avse: 

Kungliga Arméintendenturförvaltningen.
Kolbäcks AIF.